Aplerbeck steht für:

 Aplerbeck, statistische Bezirk 41 und Stadtteil im gleichnamigen Stadtbezirk der kreisfreien Großstadt Dortmund
 Amt Aplerbeck, ehemaliges Amt im Landkreis Dortmund und im Landkreis Hörde in der preußischen Provinz Westfalen
 Stadtbezirk Aplerbeck, Stadtbezirk Dortmunds
 Aplerbeck (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Aplerbecker Mark
 Aplerbecker Hütte
 Aplerbecker SC 09